Een betaling
 Automatische incasso

Zie ook 
 Incassobureau